Maue oder Maué ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Otto Maue (1946–2008), deutscher Journalist
 Paul Maue (* 1932), deutscher Radrennfahrer
 Ralf-René Maué, deutscher Songwriter und Musikproduzent 

Maue oder Maué steht für:

 Maue (Cabinda), eine Ortschaft in Angola
 Maué (Angola), eine Kommune in der Provinz Cuando Cubango, Angola